Hasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Arminius Hasemann (1888–1979), deutscher Bildhauer und Graphiker
 Fritz Hasemann, Pseudonym für den deutsch-US-amerikanischen Zahnarzt und Sammler von Gebrauchsgrafik Hans Sachs (Sammler) (1881–1974)
Walter Hasemann (1890–1961), deutscher Geologe
 Walther Hasemann (1900–1976), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP), MdB
 Wolter Hasemann († 1614), Bildhauer in Braunschweig
 Wilhelm Hasemann (1850–1913), deutscher Maler